2 gminy (kaominina) na Madagaskarze:
 Ambohimandroso – gmina w regionie Haute Matsiatra
 Ambohimandroso – gmina w regionie Vakinankaratra